Als Bayerische D II werden Lokomotiven der Bayerischen Staatseisenbahn bezeichnet:
 die Lokalbahnlokomotive Bayerische D II (1. Besetzung) mit Achsfolge B von 1873 bis 1894
 die Lokalbahnlokomotiven Bayerische Ostbahn D 13 und D 14 mit Achsfolge B nach ihrer Übernahme durch die Bayerische Staatsbahn bis 1895
 die Rangierlokomotive Bayerische D II (2. Besetzung) mit Achsfolge C ab 1898